Пуаро́ () — французская фамилия.

Известные носители:
 Пуаро, Огюст (Август Леонтьевич; ок.1780—1832/1844) — французский танцовщик и балетмейстер, работавший в Санкт-Петербурге; брат г-жи Шевалье.
 Пуаро, Август Антонович (Огюст Шарль; 1818—1892) — академик архитектуры Императорской Академии художеств, сын Огюста Пуаро.
 Пуаро, Эрве — французский кёрлингист и тренер.

 Эркюль Пуаро — литературный персонаж Агаты Кристи, бельгийский детектив.